Taishi Taguchi (Naha, Okinawa, 16 de março de 1991) é um futebolista profissional japônes, meio campo, milita no Nagoya Grampus.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Nagoya Grampus Eight